Старое Алимово () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Новоалимовского сельского поселения.

География 
Деревня находится на реке Безяда, в 12 км к югу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня известна с 1738 года. В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В начале XX века в деревне функционировали 2 мечети, мектеб. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2243 десятины.

До 1920 года деревня входила в Актанышевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В годы коллективизации в деревне организован колхоз «Октябрь».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Башак» (полеводство, животноводство).

Объекты медицины и культуры  
Действуют клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 2001 года).

Источники 

Саттаров Г.Ф. Татар топонимиясе. – Казан: Казан ун-ты нәшр., 1998. – 438 б.

Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района